Dally est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
Dally est un prénom notamment porté par :
 Dally Kimoko (1955-), guitariste congolais ;
 Dally Duncan (1909-1990), footballeur écossais ;
  (1918-), joueur australien de football australien ;
 Dally Messenger (1883-1959), joueur de rugby australien et néo-zélandais ;
 Dally Randriantefy (1977-), joueuse de tennis malgache.

Patronyme 

  (1929–2007), psychiatre et auteur anglais ;
 , scientifique américain du domaine de l'informatique ;
  (1865–1904), souffleur de verre américain, assistant de Thomas Edison ;
 , homme politique américain ;
  (1838-1914), photographe anglais et Canadien ;
 , chanteur et compositeur de folk américain ;
  (1962-), athlète ivoirien de saut de haies ;
  (1969-), archéologue allemand ;
 Patrice Dally (1920-1986) réalisateur et scénariste français ;
 William Dally (1908-1996), rameur américain.

Sport 
 Dally M Medal, récompense sportive pour le joueur de rugby de l'année évoluant dans le championnat australien, qui porte le nom du joueur Dally Messenger.

Architecture 
 , forteresse du  dans le comté du Northumberland en Angleterre.

Chimie 
  (sigle de « division abnormally delayed »), gène de la mouche Drosophila melanogaster, riche en sulfate d'héparane.

Argot 
 , mot d’argot anglais, tiré de Dalmatien, qui désigne les néo-zélandais descendants de Croates.

Prénom anglais
Patronyme anglais